Смилец може да се отнася за:
 Смилец – български цар (1292–1298 г.);
 Смилец – село в община Стрелча, област Пазарджик, България;
 Смилец – село в община Силистра, област Силистра, България.